Jeremiassen ist der Familienname folgender Personen:

 Isak Jeremiassen (1863–1920), grönländischer Landesrat
 Kristian Jeremiassen (* 1981), grönländischer Politiker
 Nikkulaat Jeremiassen (* 1961), grönländischer Politiker (Siumut)
 Otto Jeremiassen (* 1961), grönländischer Politiker (Siumut)